Fallbach ist ein geographischer Name:

einer Gemeinde:
 Fallbach, Gemeinde im Bezirk Mistelbach, Niederösterreich

von Gewässern:
 Fallbach (Bregenzer Ach), linker Zufluss der Bregenzer Ach bei Weitloch, Gemeinde Alberschwende, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Fallbach (Fichtelnaab), rechter Zufluss der Fichtelnaab bei Unterlind, Gemeinde Mehlmeisel, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Fallbach (Floß), linker Nebengraben der Floß an der Blendersmühle, Markt Floß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Fallbach (Gamingbach), linker Zufluss des Gamingbachs (zur Großen Erlauf, zur Erlauf) in der Gamingrotte, Markt Gaming, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Fallbach (Großelendbach), linker Zufluss des Großelendbachs (rechter Oberlauf der Malta) an der Osnabrücker Hütte vor der Kölnbreintalsperre im Gemeindegebiet von Malta, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Fallbach (Gürbe), rechter Zufluss der Gürbe bei Allmend, Gemeinde Forst-Längenbühl, Amtsbezirk Thun, Kanton Bern
 Fallbach (Haidenaab), linker Zufluss der Haidenaab bei Kaibitz, Stadt Kemnath, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Fallbach (Inn) – zwei Zuflüsse des Inns in Tirol; flussabwärts:
 Fallbach (Inn, Innsbruck), linker Zufluss in Innsbruck
 Fallbach (Inn, Baumkirchen), linker Zufluss in Baumkirchen, Bezirk Innsbruck-Land
 Fallbach (Kinzig), rechter Zufluss der Kinzig in Hanau, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Fallbach (Kuttenbach), linker Zufluss des Schwarzwassers (zum Schwarzwasser) vor Aue-Bad Schlema, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Fallbach (Kyll), rechter Zufluss der Kyll gegenüber St. Johann, Gemeinde Sankt Thomas, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Fallbach (Lafasterbach), linker Zufluss des Lafasterbachs (zum Pillbach, zum Inn) im Gemeindegebiet von Weerberg, Bezirk Schwaz, Tirol
 Fallbach (Landgraben), rechter Zufluss des Landgrabens in Dornbirn, Bezirk Dornbirn, Vorarlberg
 Fallbach (Lieser), linker Zufluss der Lieser nach Oberdorf, Gemeinde Rennweg am Katschberg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Fallbach (Littenbach), rechter Oberlauf bis vor Berneck des teils auch Fallbach genannten Littenbachs, linker Zufluss des Rheintaler Binnenkanals in Au, beide Gemeinden im Wahlkreis Rheintal, Kanton St. Gallen
 Fallbach (Mahlbach), im Oberlauf Harlesbach, rechter Oberlauf des Streu-Zuflusses Mahlbach an der Landesgrenze bei Schwickershausen, Gemeinde Grabfeld, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen und Mühlfeld, Mellrichstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Fallbach (Maisinger Bach), rechter Zufluss des Maisinger Bachs nach dem Weiherhaus bei Maising, Gemeinde Pöcking, Landkreis Starnberg, Bayern; geht zuvor etwas vor dem Maisinger See vom Oberlaufabschnitt Weiherbach rechts ab
 Fallbach (Malta), linker Zufluss der Malta bei Koschach, Gemeinde Malta, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Fallbach (Nahe), linker Zufluss der Nahe nach Struth, Stadt Idar-Oberstein, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Fallbach (Schwarze Lütschine), linker Zufluss der Schwarzen Lütschine vor Burglauenen, Gemeinde Grindelwald, Verwaltungskreis Interlaken, Kanton Bern
 Fallbach (Talbach), linker Zufluss des Talbachs im Gemeindegebiet von Rottenbuch, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Fallbach (Thayamühlbach), rechter Zufluss des Thayamühlbachs in Laa an der Thaya, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Fallbach, Oberlaufname des Plonerbachs in der Exklave Lienz der Gemeinde Altstätten, rechter Zufluss des Tobelbachs (linker Zufluss des Rheintaler Binnenkanals) in Rüthi, beide Gemeinden im Wahlkreis Rheintal, Kanton St. Gallen
 Fallbach (Trisanna), linker Zufluss der Trisanna vor Mathon, Gemeinde Ischgl, Bezirk Landeck, Tirol
 Fallbach (Weissbach), rechter Oberlauf des Weissbachs (zur Sitter) bis gegenüber Grueb, Gemeinde Schwende, Kanton Appenzell Innerrhoden
 Fallbach (Wien), Zufluss der Wien bei Wien, Österreich
 Fallbach, oberster Abschnitt der Zulg bei Drüschhubel, Gemeinde Eriz, Verwaltungskreis Thun, Kanton Bern

 Fallbachgraben, linker Zufluss der Steinalp vor Niederalben, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Fällbach
 Fallenbach
 Fallgraben
 Fallsbach
 Pfahlbach